muzyka
 Young Americans – album Davida Bowiego
 Young Americans – singel Davida Bowiego
 The Young Americans – organizacja non-profit i grupa muzyczna (chór)
 kinematografia
 The Young Americans (Amerykański łowca) – brytyjski film z 1993 roku
 Young Americans – amerykański film dokumentalny z 1967 roku na temat grupy The Young Americans
 Young Americans (Amerykańskie nastolatki) – amerykański serial telewizyjny